Kvalifikacije za 2. saveznu ligu 1960. godine su igrane za popunu 2. Savezne lige - Zapad i Istok za sezonu 1960./61. Igrane su po završetku ligaških natjecanja u sezoni 1959./60.

Kvalifikacije za 2. ligu - Zapad

Prva grupa  

Rezultati:

Druga grupa 

Rezultati:

Novi članovi Druge savezne lige - Zapad postali su Karlovac i Čelik iz Zenice.

Povezani članci 
 Druga savezna liga Jugoslavije u nogometu 1959./60.
 III. A zona nogometnog prvenstva Hrvatske 1959./60.
 III. B zona nogometnog prvenstva Hrvatske 1959./60.
 Nogometna zona Karlovac-Sisak 1959./60.
 Nogometna zona Rijeka-Pula 1959./60.
 Dalmatinska nogometna zona 1960.
 Zagrebačka nogometna zona 1959./60. 
 Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1959./60.
 Prvenstvo Šibenskog nogometnog podsaveza 1959./60.
 Prvenstvo Zadarskog nogometnog podsaveza 1959./60. 
 II. zonska nogometna liga BiH – Tuzla 1959./60.
 II. zonska nogometna liga BiH – Banja Luka 1959./60. 
 III. zonska nogometna liga BiH 1959./60.
 Slovenska nogometna zona 1959./60.
 Zonska nogometna liga AKMO 1959./60.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

/1960
2-kval